

Astronomia
 3307 Athabasca – asteroide della fascia principale

Geografia
 Athabasca – città canadese
 Athabasca – fiume canadese
 Athabasca – ghiacciaio canadese
 Lago Athabasca – lago canadese

Personaggi
 Athabasca – personaggio della saga fantasy di Shannara

Altro
 Lingue athabaska – famiglia linguistica americana